60-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив у м. Севастополь у першій половині 2000 року. Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів за участі 36 шахісток. Чемпіонкою України стала 16-річна Катерина Рогонян (Миколаїв).

Учасниці 
У чемпіонаті України 2000 року не брали участь найсильніші шахістки України. Список учасниць очолили 13-й (Лідія Семенова) та 24-й (Анастасія Карлович) номери рейтингу серед українських шахісток. 23 учасниці турніру (64 %) не досягли 20 років, а 10 учасниць (28 %) були молодші 15 років. У чемпіонаті України взяли участь майбутні віце-чемпіонки світу з класичних шахів, а також багаторазові чемпіонки світу зі швидких та блискавичних шахів 10-річні Анна Музичук та Катерина Лагно.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2000 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат на сайті 365Chess.com

Шахові турніри 2000
Спортивні змагання у Севастополі
2000 в українському спорті